Nikolai Wassiljew ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexejewitsch Wassiljew (1900–1971), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Nikolai Grigorjewitsch Wassiljew (1908–1943), sowjetischer Oberstleutnant und Partisanenkommandeur

Siehe auch

 Mykola Wassyljew (* 1956), ukrainisch-sowjetischer Hürdenläufer